Nordland ist eine Provinz (Fylke) in Norwegen. Am  lebten hier  Menschen auf 38.163 km². Verwaltungszentrum der Provinz ist Bodø. Zum Gebiet der Provinz Nordland gehören auch die Inselgruppe Lofoten und die südlichen Gebiete Vesterålens.

Die norwegische Insel Jan Mayen wird zwar von der Provinz Nordland aus verwaltet, ist jedoch kein Teil der Provinz, sondern ein besonderer Teil des Königreichs Norwegen.

Kommunen 
Es gibt 41 Kommunen in Nordland (Stand der Einwohnerzahlen: ). Zum 1. Januar 2020 fusionierten Ballangen und Teile von Tysfjord mit Narvik, während die übrigen Teile von Tysfjord zu Hamarøy kamen. Tjeldsund wechselte in die neue Provinz Troms og Finnmark und bildete mit Skånland eine neue Gemeinde Tjeldsund.

Name und Wappen 
Der Name „Nordland“ wurde ab dem 16. Jahrhundert für das gesamte nordnorwegische Gebiet, also auch für die heutige Provinz Troms og Finnmark, verwendet. Im Jahr 1661 wurde schließlich das Amt Nordland gegründet, welches sich über dieses Gebiet erstreckte. Im Zuge der Aufspaltung wurde das Amt aufgespalten und nur der südliche Teil behielt den Namen „Nordland“.

Das Wappen, das seit 1965 das offizielle ist, und die Flagge Nordlands bilden ein Nordlandboot ab. Diese traditionellen Bootstypen wurden bis Ende des 19. Jahrhunderts in den nordnorwegischen Provinzen Nordland, Troms und in der Finnmark für den Fischfang gebaut.

Religion 
Größte Religionsgemeinschaft ist die lutherische Norwegische Kirche. Für die Katholiken ist die Territorialprälatur Tromsø zuständig, die in der Provinz Nordland drei Pfarreien unterhält (in Bodø, Narvik und Mosjøen); die Katholiken in einigen Gemeinden im Norden der Provinz sind den Pfarreien Harstad und Storfjord in der Nachbarprovinz Troms og Finnmark zugeordnet.

Weblinks 

 Homepage von Nordland
 Nordland im Store norske leksikon (norwegisch)

Einzelnachweise 

Norwegisches Fylke
 
NUTS-3-Region